Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Hideki Kaneko 6-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 André Sá (Campione)
 Francisco Costa (quarti di finale)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Jaime Oncins (semifinali)

 Andrej Stoljarov (semifinali)
 Barry Cowan (quarti di finale)
 Gouichi Motomura (primo turno)
 Hideki Kaneko (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 1998